Batalha se poate referi la:

Batalha, oraș situat în districtul Leiria din Portugalia.
Batalha, oraș în statul Piauí, Brazilia.
Batalha, oraș în unitatea federativă Alagoas, Brazilia.